Gower (schiereiland); een schiereiland in het zuiden van Wales
Gower (Missouri); een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
John Gower; Engels dichter